Boulton peut désigner :

Patronyme 

 Charles Arkoll Boulton (1841-1899), militaire canadien ;
 Eric Boulton (1976-), joueur de hockey canadien ;
 Marjorie Boulton (1924-2017), docteur et écrivain anglais ;
 Matthew Boulton (1728-1809), industriel anglais ;
 Matthew Boulton (1893-1962), acteur anglais ;

Divers 
 Boulton Paul Aircraft Ltd - fabricant d'avions. Quelques-uns des avions :
Boulton Paul P.75 Overstrand
Boulton Paul Sidestrand
Boulton Paul Defiant

Toponyme 

Shellmouth-Boulton, municipalité rurale du Manitoba au Canada

Patronyme anglais